Siebenter Himmel steht für:

 Siebenter Himmel, Stufe im Paradies, siehe Garten Eden #Das Paradies im Islam

 7. Himmel (2003), norwegischer Dokumentarfilm von Steffan Strandberg 

Siehe auch:
 Die Spur führt in den 7. Himmel, deutscher Fernsehfilm von Rudi Kurz (1963)
 Im siebenten Himmel